Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Серену Вільямс з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

  Серена Вільямс (фінал)
  Дінара Сафіна (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (2-ге коло)
  Каролін Возняцкі (1-ше коло)
  Олена Дементьєва (переможниця)
  Вікторія Азаренко (півфінал)
  Єлена Янкович (1-ше коло)
  Віра Звонарьова ''(1-ше коло, знялася через травму правої щиколотки)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010 у тенісі
Medibank International 2010